López Contreras ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos López Contreras (* 1942), honduranischer Politiker und Diplomat
 Eleazar López Contreras (1883–1973), venezolanischer Politiker, Präsident 1935 bis 1941